Ellen Kushner (1955), een Amerikaans fantasyschrijfster
 Harold Kushner (1935), een Amerikaans rabbijn
 Jared Kushner (1981), een Amerikaans zakenman en investeerder, tevens politiek adviseur van zijn schoonvader president Donald Trump
 Marc Kushner (1977), een Amerikaans architect, ondernemer en auteur
 Tony Kushner (1956), een Amerikaans scenarioschrijver en dramaturg